Cuivré qualifie ce qui se rapporte au cuivre ou bien ce qui a la couleur ou les reflets rougeâtres de ce métal. Quand ce métal est oxydé on utilise plutôt l'expression « vert-de-grisé ».
 Cuivré, nom vernaculaire donné à de nombreux papillons

Voir aussi 
 
 Souïmanga cuivré
 Carpophage cuivré
 etc.